Carta — elemento postal
Mapa — também chamado carta
Constituição — também chamada carta
 Arnoglossus laterna — espécie de peixe cujos nomes comuns são carta ou carta-do-mediterrâneo
Jogos de cartas
Letter — tamanho de papel

Comunas da Roménia
Cârța (Harghita)
Cârța (Sibiu)